Dumitru Șerban se poate referi la:

Dumitru Șerban,  este un deputat român în legislatura 1990-1992, ales în județul Sibiu pe listele partidului FSN;
Dumitru Șerban (Sculptor), Sculptor, născut la 3 iulie 1948, în localitatea Gura Ialomiței, județul Ialomița.